Dorfkirche Rottstock steht für:

 Dorfkirche Rottstock (Brück) in Brück, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Dorfkirche Rottstock (Gräben) in Gräben, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg